Познер (, ) — єврейське прізвище. Відомі носії:

 Віктор Познер — американський підприємець.
 Володимир Познер
 Володимир Володимирович Познер — російський та радянський журналіст.
 Володимир Олександрович Познер  — російський емігрант в США, журналіст та радянський шпигун, батько В. В. Познера
 Володимир Соломонович Познер — російський та французький поет, перекладач, журналіст.
 Ґарі Познер — американський хімік.
 Ґеральд Познер — американський журналіст та письменник.
 Ерік Познер — американський юрист, професор Чиказького університету.
 Майк Познер — американський співак, композитор та продюсер.
 Майкл Познер
 Майкл Познер — американський психолог.
 Майкл Познер — американський юрист, професор Нью-Йоркського університету.
 Річард Познер — американський юрист, професор Чиказького університету, батько Еріка Познера.
 Рут Познер — польський танцюрист, хореограф, актор, один з тих, хто пережив Голокост.
 Сара Познер — американська письменниця та журналіст.

Єврейські прізвища